«Ве́стра Фре́лунда» ІФ () — шведський спортивний клуб із Гетеборга.

Історія 
Заснований 13 січня 1930 року. Мав секції футболу, гандболу, бовлінгу та хокею. Остання відділилася 1984 року в окремий хокейний клуб. 

Футбольний клуб провів 10 сезонів у Аллсвенскан (1987-1989, 1992-1995, 1998-2000): зіграв 240 матчів, у яких здобув 64 перемоги, 65 нічиїх і 111 поразок, різниця м'ячів 266-395.

Досягнення
Аллсвенскан:
5-е місце: 1998

Сезони в чемпіонаті Швеції

Відомі гравці 
 Свен-Йоран Ерікссон
 Тедді Лучич

Див. також 
 Фрелунда (хокейний клуб)

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 Сайт прихильників клубу

Примітки 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1930